Das Herreneinzel der US Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Lleyton Hewitt. Das Finale bestritten Andre Agassi und Pete Sampras, welches Sampras in vier Sätzen gewann. Dies war sein fünfter Triumph bei den US Open (nach 1990, 1993, 1995 und 1996) und sein 14. und letzter Grand-Slam-Titel insgesamt. Er baute damit seinen Rekord weiter aus, und erst 2009 gelang es Roger Federer, diesen einzustellen und schließlich zu übertreffen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2002